Mull steht für:

 Gaze, ein leichtes Textilgewebe
 Mull (Humusform), nährstoffreicher Boden
 Maulwürfe und andere Tierarten, siehe Mulle
 Isle of Mull, eine schottische Insel
 Mount Mull, Berg im Palmerland, Antarktika

Mull ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Mull (* 1974), US-amerikanischer Autor
 Günther Mull, deutscher Turner
 Joel Mull (* 1975), schwedischer DJ, Produzent und Remixer 
 Martin Mull (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler, Comedian und Maler
 Viola Mull (* 1966), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU)
 Wendy Haas Mull (* 1949), US-amerikanische Musikerin

Siehe auch:

 Mulle
 Müll
 Mul (Begriffsklärung)